Carême ist der Familienname folgender Personen:

 Baptiste Carême (* 1985), französischer Badmintonspieler
 Damien Carême (* 1960), französischer Politiker
 Marie-Antoine Carême (1784–1833), einer der bedeutendsten Köche seiner Zeit
 Maurice Carême (1899–1978), belgischer Schriftsteller

Carême ist der Name folgender Orte:
 Carême, französischer Name der Gemeinde Carema in der Provinz Turin, Italien